Пик Героев-Панфиловцев (также Пик Гвардейцев-Панфиловцев)  — пик в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, находящийся в горах Азутау, западной ветви Малого Алматинского отрога. Наивысшая точка пика 4120 м. Соединяется с двумя вершинами, на востоке снежным гребнем с Карлытау, на западе с вершиной Учитель и одноименным перевалом. Южный склон пика полон крутых скальных выходов, кулуаров и осыпей. Северный же снежно-ледовой склон пика обращен на ледник Богдановича. Западный и восточный склоны пологи и местами без льда. В советские годы на пике Героев-Панфиловцев проводились тренировки и спортивные соревнования альпинистов. Впервые пик был покорён в 1942 году группой курсантов Всесоюзной школы горной подготовки под руководством мастера спорта Алексея Малеинова. Своё название пик получил в честь 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев.

Ежегодно в честь годовщины Победы в Великой Отечественной Войне проводится массовая Альпиниада на Пик имени 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев.

Литература 
 В. И. Степанова. По Заилийскому Алатау. Маршруты восхождений на вершины. Алма-Ата «Казахстан» 1981.

Примечания 

Горные вершины Казахстана
География Алматинской области
Горные вершины — четырёхтысячники